D36 steht für:
 Niedersächsisches Bergland, naturräumliche Haupteinheit Deutschlands

D-36 steht für:
 Iwtschenko Progress D-36, Dreiwellen-Turbofan-Triebwerk

D36